El apellido Coppola puede referirse a:

Carmine Coppola, músico de orquesta, padre de Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola, director de cine.
Nicholas Kim Coppola, conocido como Nicholas Cage, actor de cine, sobrino de Eleanor Neil y Francis Ford Coppola.
Guillermo Coppola, representante argentino, representante de Diego Armando Maradona
Pietro Antonio Coppola, compositor italiano (Castrogiovanni, Sicilia, 1793 - Catania 1877).
Raffaele Coppola, compositor italiano (Capua, 1841 - Turín 1910) 
Roman Coppola, director, actor, productor hijo de Eleanor Neil y Francis Ford Coppola. 
Sofia Coppola, directora de cine, hija de Eleanor Neil y Francis Ford Coppola.
Talia Rose Coppola, conocida como Talia Shire, actriz de cine, hermana de Francis Ford Coppola.